Ruslan Aleksandrovich Kambolov (Vladikavkaz, 1 de janeiro de 1990) é um futebolista profissional russo que atua como defensor.

Carreira

FC Lokomotiv Moscow 
Ruslan Kambolov se profissionalizou no Lokomotiv Moscow, em 2007, e no clube atuou até 2010.

Rubin Kazan 
Ruslan Kambolov se transferiu para o Rubin Kazan, em 2014.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol 

Naturais de Vladikavkaz
Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Lokomotiv Moscou
Futebolistas do FC Rubin Kazan
Jogadores da Seleção Russa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2017